Motiv (von lateinisch motus „Bewegung, Antrieb“) steht für:

 Motiv (Psychologie), Persönlichkeitseigenschaft, die beschreibt, wie wichtig einer Person bestimmte Handlungsziele sind
 Motiv (Recht), juristisch zu würdigende Absicht einer zum Tatbestand führenden Handlung
 Motiv, beim Schach Muster oder Verfahren, die einem bestimmten Zweck dienen, siehe Taktik (Schach)#Taktische Motive
 Motiv, in der Biochemie ein charakteristisches Muster der Basensequenz oder Aminosäurensequenz, siehe Sequenzmotiv
 Motiv (Mathematik), universelle Kohomologietheorie

in den Künsten:
 Motiv (Bildende Kunst), kennzeichnendes oder prägendes Element eines Kunstwerks, meist in der Bildmitte
 Motiv (Architektur), eine Formvorgabe (z. B. Palladio-Motiv)
 Motiv (Fotografie), wichtigstes in einer Fotografie darzustellendes Objekt
 Motiv (Literatur), stoffliche Einheit in literarischen Werken
 Motiv (Musik), kleinste sinntragende Einheit in einem Musikstück
 Motiv oder Thema in Kunstwerken, siehe Sujet

Siehe auch:
 Motivbündel (Recht)
 Motive (kanadische Fernsehserie)
 Motivation (Gesamtheit aller Beweggründe)
 Motivierung (Erzähltheorie)
 Motif (Programmbibliothek MOTIF)